Valparaíso  é um bairro não-oficial da cidade de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, que oficialmente é pertencente ao bairro da Cidade de Deus, como reconhecido pela prefeitura da cidade. Localizado na zona norte, tem uma população estimada em 15 mil pessoas e é um dos bairros mais setentriontais da cidade.

História 
A atual região do bairro era uma imensa área verde até a invasão do local ocorrida em meados de 1990. As famílias da região reivindicavam moradia. Com o passar do tempo, a região foi-se transformando numa imensa Comunidade, com pouca infraestrutura. Em 1993, a região, que era conhecida pelo nome de Morro da Catita, passou a chamar-se Valparaíso, nome este dado por seus próprios moradores.

Transportes 
Valparaíso é servido pelas linhas de Ônibus : 063, 065 e 676

Ver também 
 Cidade de Deus
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Norte de Manaus

Zona Norte de Manaus